Hystaspes (altpersisch Vi-(i)-š-t-a-s-p, elamisch Mi-iš-da-aš-ba, babylonisch Uš-ta-as-pi, griechisch Ύστάσπης, []); * um 570 v. Chr.; † 519/518 v. Chr. oder ca. 500 v. Chr.) war ein persischer Adliger. Sein Name bedeutet „mit (zum Rennen) losgebundenen Rossen“. Er gehörte zu den Achämeniden und war der Vater von Dareios I. und der Sohn des Arschama I.

Hystaspes nahm am Feldzug von Kyros II. gegen die Massageten teil. Unter Kambyses II. wurde er Satrap der Provinz Parthien, was er auch unter der Herrschaft seines Sohnes blieb. 522/521 v. Chr. unterstützte er den Feldzug seines Sohnes Dareios I. gegen die aufständischen Meder und besiegte 521 v. Chr. die mit den Medern verbündeten Parther und Hyrkanianer.

Hystaspes wurde vielfach mit einem gleichnamigen Fürsten, der Patron des Propheten Zarathustra war, identifiziert, erstmals bei Ammianus Marcellinus. Diese Identifikation wird heute abgelehnt.

Familie 

Mit Ausnahme des Dareios I. sind alle anderen Kinder des Hystaspes einzig aus den Historien des Herodot bekannt.

 Dareios I., 522 v. Chr. Großkönig des Perserreichs.
 Artabanos.
 Artaphernes.
 Artanes, Vater der Phratagyne.
 NN (Tochter), verheiratet mit Gobryas und Mutter des Mardonios.
 NN (Tochter), Mutter des Sataspes.

Stammbaum

Literatur

Anmerkungen 

Herrscher (Asien)
Dareios I.
Achämenide
Geboren im 6. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben 495 v. Chr.
Mann